Los términos movimiento y tierra se pueden unir para indicar conceptos tales como:

 Movimientos de la Tierra, los principales son los de rotación, traslación y nutación.
 Movimiento de tierras (ingeniería), son obras de ingeniería creadas a través del movimiento de cantidades masivas de suelo.
 En arqueología, movimientos de tierra es un término general para describir los cambios artificiales en el nivel de la tierra, tales como túmulos, cursus, henges, etc.

Otros artículos que incluyen los dos términos son:
 Movimiento Islandés - Tierra Viva

Debido a que no se requiere una calificación especial para los trabajos de excavación, también pueden ser realizados por personas no calificadas.